Ambel (Francja) – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia-Rodan-Alpy, w departamencie Isère.
 Ambel (Hiszpania) – gmina w Hiszpanii, w prowincji Saragossa, w Aragonii.